drobina:

1. mały kawałeczek czegoś

2. maleńka, delikatna istota

Integralna część wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Drobina – część wsi Sokół w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew

Zobacz też 
 cząsteczka

Przypisy